Krepler ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Krepler (1909–1998), österreichischer Pädiater und Hochschullehrer
 Reinhard Krepler (* 1946), österreichischer Mediziner